Die Cazoo UK Championship 2021 war ein Snookerturnier im Rahmen der World Snooker Tour der Saison 2021/22, das vom 23. November bis zum 5. Dezember 2021 ausgetragen wurde. Nach einem Pandemie-bedingten Ausweichen nach Milton Keynes im Vorjahr, kehrte das Turnier nach York zurück, wo das Barbican Centre zum 16. Mal Austragungsort war. Insgesamt war es die 45. Ausgabe der UK Championship.

Das Turnier war von den frühen Niederlagen vieler Favoriten geprägt, so verlor Titelverteidiger Neil Robertson bereits sein Auftaktspiel. In der ersten Runde gelang davon abgesehen Gary Wilson gegen Ian Burns ein Maximum Break. Es war das vierte seiner Karriere, das 19. in der Geschichte der UK Championship und das 172. in der Geschichte des Snookers. Das Finale erreichten schließlich mit dem Chinesen Zhao Xintong und dem Belgier Luca Brecel zwei aufstrebende Talente. Obwohl es für ihn das erste Profifinale überhaupt war, gewann Zhao mit 10:5.

Preisgeld 
Im dritten Jahr in Folge blieb das Preisgeld unverändert, so dass erneut insgesamt 1.009.000 £ zur Verteilung bereitstanden.

Turnierplan 
Bis auf Marco Fu aus Hongkong und den Brasilianer Igor Figueiredo, die  wegen der anhaltenden Reisebeschränkungen durch die Corona-Pandemie in der ganzen Saison zuvor noch nicht angetreten waren, hatten alle Profispieler für das Traditionsturnier gemeldet. Der Waliser Lee Walker musste allerdings kurz vor Turnierstart durch den chinesischen Amateur Bai Langning ersetzt werden, nachdem Walker positiv auf das SARS-CoV-2-Virus getestet worden war. So konnten insgesamt 9 Amateure auf die freien Plätze nachrücken. In der ersten Woche wird von Dienstag bis Donnerstag die Auftaktrunde ausgetragen. Nach einem freien Tag beginnt am Samstag, den 27. November die TV-Übertragung mit Runde 2 bis zum Finale am Sonntag, den 5. Dezember.

Viele Favoriten schieden bereits früh aus. Die letzten beiden Spieler aus den Top 16 der Weltrangliste, Barry Hawkins und Kyren Wilson, verloren im Halbfinale; das Finale erreichten schließlich der Belgier Luca Brecel und der Chinese Zhao Xintong. Brecel war dabei der erste Finalteilnahmer bei der UK Championship aus Kontinentaleuropa. Zudem war es erst das zweite Endspiel der UK Championship in deren 44-jähriger Geschichte ohne britische Beteiligung, nachdem im Finale der UK Championship 2015 der Australier Neil Robertson und der Chinese Liang Wenbo aufeinandergetroffen waren.

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Viertelfinale bis Finale

Finale

Century-Breaks 
Insgesamt wurden 119 Century-Breaks gespielt, darunter Gary Wilsons Maximum Break als höchstes Break des Turnieres.

Quellen

Weblinks 
 2021 UK Championship bei CueTracker

2021
Snookerveranstaltung 2021
Billardturnier in York